Władysław Kluger (1849-1884), polski inżynier budowy dróg i mostów, podróżnik
 Władysław Kluger (1879-1953), polski lekarz, bibliofil, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, syn poprzedniego